XXXII чемпионат России по волейболу в женской Суперлиге проходит с 23 сентября 2022 по май 2023 года с участием 13 российских команд и «Минчанки» из Белоруссии.

Предварительный этап 
На предварительном этапе команды играют в два круга по разъездному календарю. Восемь сильнейших коллективов станут участниками матчей плей-офф.

В матче 4-го тура действующий чемпион России «Локомотив» и обладатель Кубка страны «Динамо-Ак Барс» разыграли Суперкубок России. Игра была посвящена памяти советской волейболистки Антонины Рыжовой.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф 
Четвертьфинальные серии пройдут до двух побед, полуфиналы и финалы за 1-е и 3-е места — до трёх побед.
Даты проведения матчей:
 1/4 финала — 5, 9 и, если понадобится, 12 апреля.
 1/2 финала — 16—19, 22—25 и, если понадобится, 27—28 апреля.
 Финалы за 1-е и 3-е места — 2—4, 8 и, если понадобится, 10 и 14 мая.

Матчи за 9—14-е места 
Команды, занявшие на предварительном этапе 9-е и 10-е место, 12 и 13 апреля сыграют матчи до двух побед (при необходимости с золотым сетом).

Команды, занявшие на предварительном этапе 11—14-е места, с 21 по 23 апреля проведут однокруговой турнир на площадке команды, занявшей в регулярном чемпионате 11-е место. В турнирной таблице будут учитываться все ранее сыгранные командами матчи. Команда, которая займёт последнее место, 19, 20, 24 и, если потребуется, 25 и 28 мая сыграет переходные игры до трёх побед с победителем высшей лиги «А».

Обзор высшей лиги

Высшая лига «А» 
После прошлого сезона был расформирован клуб «Смена» — базовый коллектив юниорской сборной России и вторая команда «Северянки». Вместо неё в первенство высшей лиги «А» допустили новообразованный клуб «Динамо-Анапа», а также «Муром» — победителя высшей лиги «Б».

Предварительный этап 
На предварительном этапе команды играют в четыре круга по туровой системе в период с 22 сентября по 9 апреля.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Полужирным шрифтом выделены результаты домашних матчей команд.

Финальный этап 
В соответствии с результатами предварительного этапа будут образованы две финальные группы. Финалы за 1—6-е и за 7—10-е места пройдут в два тура в период с 25 по 30 апреля и с 9 по 14 мая. В турнирных таблицах будут учитываться все результаты предварительного этапа. Победитель первенства высшей лиги «А» сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, которая займёт последнее место в Суперлиге.

Высшая лига «Б» 
Первенство стартовало 15 сентября. На предварительном этапе команды играли по туровой системе: в группе «Центр» — в 4 круга, в группе «Сибирь» — в 6 кругов. Финальный этап за 1—6-е места проводится в два тура, финальный этап за 7—13-е места — в один тур.

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2022/2023

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола
 Положение о чемпионате
 Результаты и статистика матчей

2022 год в волейболе
2023 год в волейболе